Tarczy Pál (Celldömölk, 1985. október 10. –) magyar labdarúgó, kapus.

Források 
Tarczy Pál adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1985-ben született személyek
Celldömölkiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Celldömölki VSE labdarúgói
Az Ózdi FC labdarúgói
A Haladás labdarúgói
A Hévíz FC labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A DAC 1912 FC labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
A Veszprém FC labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
Élő személyek